Neue Republik bezeichnet:

 Neue Republik (Brasilien), in der Geschichte Brasiliens die Zeit von der Wiederherstellung der Demokratie im Jahre 1985 bis heute
 Neue Republik (Portugal), die Diktatur des Sidónio Pais 1917–1918 in Portugal
 Nieuwe Republiek, eine Burenrepublik (1884–1888)